Емилия () може да се отнася за:

 Емилия – женско име;
 Св. Емилия – християнска светица;
 Емилия — историко-географска област в Северна Италия;
 Емилия — героиня от трагедията „Отело“ на Уилям Шекспир;
 Емилия — българска попфолк изпълнителка;

Личности 
 Емилия Масларова – български политик и министър; 
 Емилия Еничарова - български учен, професор по педагогика;

Друг 
 Емилия-Романя — административна провинция в Италия;
 Виа Емилия – древноримски път в днешна Северна Италия.